2 miejscowości w Polsce:
 Klepary – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. inowrocławskim, w gminie Gniewkowo
 Klepary – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gminie Grzmiąca